Grange Hill – serie televisiva britannica 1978-2008
 Grange Hill – videogioco del 1987
 Grange Hill – stazione della metropolitana di Londra
 Grange Hill – centro abitato della Giamaica
 Grange Hill – centro abitato del Regno Unito